

Сєвер — присілок, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Сєвер — присілок, Колпашевський район, Томська область

Див. також 
 Сєверна
 Сєверне
 Сєверний
 Север